Гра́ни — множественное число от , а также:

 Грани — деревня в Псковской области России, Добрывичская волость Бежаницкого района
 «Грани» — российская рэп-группа, входящая в состав «Объединённой Касты»
 «Грани» — ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли
 «Грани» — аналитическая программа с В. Кара-Мурзой, ранее выходившая на каналах ТВ-6 и ТВС

См. также 
 Грани.ру — ежедневная интернет-газета